Родайкин — фамилия, имеющая мордовскую (эрзя) лексическую основу. Относится к распространенному типу мордовских фамилий. Происходит от разговорной формы мужского имени Родайка. Имя Родайка известно в XVII веке у мордвы Алатырского уезда.

Известные носители:
 Климент (Родайкин) (в миру Виктор Тимофеевич Родайкин; род. 1971) — епископ Русской православной церкви, с 30 мая 2011 года — епископ Краснослободский и Темниковский.

См. также 
 Мордовское имя
 Радайкин

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
 Происхождение фамилии Родайкин